Сопа — многозначное слово:

 Лама Сопа, Сопа Ринпоче (род. 1946) — тибетский лама
 Сопа — река в Республике Карелия
 Сопа — река в Татарстане
 Сопа — пресноводная рыба, другое название — белоглазка.
 Пушкино (Советский район Крыма) исторически носило название Сопа.
 SOPA — законопроект США, направленный на борьбу с нелегальным контентом в Интернете, торговлей интеллектуальной собственностью, защищённой авторским правом, и контрафактом.